Božići je lahko:
 Božići, Bosna in Hercegovina
 Božići, Črna gora